Fréhel est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Fréhel (Côtes-d'Armor), commune française du département des Côtes-d'Armor en région Bretagne ;
 Le cap Fréhel, situé à proximité de cette commune.

Personnalité 
 Fréhel, de son vrai nom Marguerite Boulc'h, chanteuse et actrice française (1891 – 1951), dont le nom d'artiste a été inspiré par le cap éponyme.
 La place Fréhel dans le  de Paris, a été ainsi nommée en l'honneur de la chanteuse.

Divers 
 Fréhel, un album du musicien breton Myrdhin.

Homonymie de toponyme